Елена Дмитриевна Козлова (19 апреля 1973) — белорусская футболистка, выступавшая на позиции полузащитника.

Первым клубом была брестская «Жемчужина».

В чемпионатах России по футболу в 2002—2003 и весной 2005 года играла за ногинскую «Надежду». В 2004 выступала за «ЦСК ВВС». Осенью 2005 года играла за московский «Спартак».

Позднее выступала в российских любительских соревнованиях по футболу и мини-футболу.

Достижения 
 Победитель международного турнира «Дружба-2003» (1): 2003

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте womenfootball.ru

Футболистки Белоруссии
Игроки женской сборной Белоруссии по футболу
Игроки ЖФК «Надежда»
Игроки ЖФК ЦСК ВВС
Игроки ЖФК «Спартак»